Пейн () — англомовне прізвище а також топонім.

Прізвище 
 Александер Пейн (; 1961) — американський сценарист, продюсер, режисер.
 Брюс Пейн (; 1958) — англійський актор.
 Гуго де Пейн (; 1070—1136) — перший великий магістр ордена тамплієрів, входив до найближчого оточення графа Шампанського.
 Девід Пейн (; 1982) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2008).
 Дейвіс Пейн (; 1970) — канадський хокеїст, згодом хокейний тренер.
 Джон Пейн (; 1870—1951) — американський спортсмен-стрілець, олімпійський чемпіон (1896).
 Калеб Пейн (; 1990) — американський яхтсмен, олімпійський медаліст (2016).
 Кері-Енн Пейн (; 1987) — британська плавчиня, олімпійська медалістка (2008).
 Ліам Пейн (; 1993) — британський співак, один з учасників британсько-ірландської групи «One Direction».
 Оді Пейн (; 1926—1989) — американський блюзовий ударник.
 Сесіл Пейн (; 1922—2007) — американський джазовий саксофоніст (баритон).
 Сесілія Пейн-Гапошкіна (; 1900—1979) — американський астроном.
 Самнер Пейн (; 1868—1904) — американський спортсмен-стрілець, олімпійський чемпіон (1896).
 Стів Пейн (; 1958) — канадський хокеїст.
 Террі Пейн (; 1939) — колишній англійський футболіст, фланговий півзахисник.
 Томас Пейн (; 1737—1809) — американський письменник і політичний філософ.

Топонім 
 Округ Пейн () — округ (графство) у штаті Оклахома, США.
 Форт-Пейн () — місто в окрузі Декальб, штат Алабама, США.

Інше 
 «Майор Пейн» () — американська комедія 1995 року.
 «Макс Пейн» () — трилер режисера Джона Мура 2008 року.
 Пейн (Нагато) — (справжнє ім'я Нагато) герой манґа — і аніме-серіалу «Naruto», створеного і намальованого манґакою Масаші Кішімото .
 2039 Пейн-Гапошкіна (2039 Payne-Gaposchkin) — астероїд головного поясу, відкритий 14 лютого 1974 року.

Див. також 
 Пайн